Штурбабин (Штурбабина) — фамилия:

 Штурбабин, Вадим Валерьевич (род. 1982) — украинский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер Украины; сын Валерия Штурбабина.
 Штурбабин, Валерий Викторович (род. 1959) — советский и украинский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер Украины.
 Штурбабин, Олег Валерьевич (род. 1984) — украинский спортсмен-фехтовальщик; сын Валерия Штурбабина. 

 Штурбабина, Ольга Каральтдиновна (род. 1960) — советская и украинская тренер, Заслуженный тренер Украины; жена Валерия Штурбабина.

См. также 
 Штурбино
 Штрба